Boyce (Luisiana)
Boyce (Virgínia)
Boyce Avenue

Desambiguações de topônimos